А́лекс Ке́рви (настоящее имя Александр Кривцов) — российский переводчик с английского, писатель, исследователь массовой и контркультур, основатель издательства «Adaptec Company/T-ough-Press». Наиболее известен, как создатель и редактор т.н. «оранжевой серии», она же «Альтернатива» в издательстве «АСТ».

Биография 
Настоящее имя Алекса Керви – Александр Кривцов. Родился 3 октября 1973 года в Москве. Учился в спецшколе № 42 с углубленным изучением английского языка и, параллельно, в музыкальной школе по классу фортепиано. Занимался в джазовой студии по классу бас-гитары и контрабаса. С конца 1986 по 1989 гг. играл в составе джаз-бенда в ресторанах и на вечерах музыки.

В 1990 году в возрасте 16 лет поступил на истфак МГУ им. Ломоносова. Основал панк-группу «Strangers» (с 1992 г. переименованную в «Т» (читается, как «Тау»). В 1992—1993 годах работал на радио «Эхо Москвы». В 1995 вел авторские программы «Блюзобразие» и «Гонзо» на радиостанции «Бумеранг».

В 1994 году переехал в Лондон (по легенде в этнографическую экспедицию), где женился, вследствие чего приобрёл вид на жительство. В 1995-96 годах работал актёром озвучания и радиоведущим на ВВС, а также редактором журнала «О!», который издавал Сева Новгородцев.

1996 - 1997 годы — редактор, менеджер по издательским проектам издательской компании Britanica Media Ltd. Первые рассказы Керви публиковала Маргарита Пушкина в «Забриски Пойнт», «Easy Rider», «Василиске». Серия лондонских путевых заметок, «Волки стенают и дохнут в овчарне», была опубликована в контркультурном альманахе «Забриски Райдер» и журнале «О!» и принесли Керви широкую известность.

В 1997 году вернулся в Россию, защитил дипломную работу «Молодёжные субкультуры США и Великобритании с конца 40-х по наши дни».  

В 1998 году Керви окрестил себя Стивом Таббардом и стал главным редактором журнала «Мир Звезд Футбола», выпустил более 100 статей и материалов. Начинает плодотворное сотрудничество с Ильей Кормильцевым и Максимом Немцовым.

В 1999 году создал интернет-альманах «T-ough», на основе которого занялся переводческой и издательской деятельностью, по знакомству российского читателя с яркими представителями американской контркрультуры.  В частности, с произведениями Уильяма С. Берроуза, Хантера С. Томпсона, поэзией Чарльза Буковски. Первые книги выпускались за собственный счёт под лейблом «Adaptec/ T-ough Press».

В 2001 заключил контракт с крупнейшим российским издательством «АСТ», став впоследствии креативным директором серии «Альтернатива». Серия стала заметным издательским проектом, приобретшим черты культового. Также известна, как «Оранжевая серия» из-за характерного оформления обложек.

В 2008 году контракт Керви с «АСТ» был разорван. Сам Керви называл это сотрудничество «успешно проведенной Большой Игрой по выкачиванию из буржуазной корпорации средств на антибуржуазные проекты». Под обложкой «Альтернатива» с логотипом «Т» (перевод команды Керви) вышло 84 книги в твердом переплете и около 50-ти в мягком. Некоторые книги из этой серии были впоследствии запрещены ФСКН РФ. 

С 2008 года в дополнение к работе по собственным проектам в рамках компании «Adaptec/ T-ough Press». С 2009 основал лейбл T-ough Records и стал партнером Solnze Records, в качестве со-продюсера выпустив вместе с Олегом «Бертом» Тарасовым альбом Messer Chups «Heretic Channel» и ряд других проектов. 

В настоящее время Керви — креативный директор и редактор Издательского Дома «Кислород».

Примечательные факты 
 В 1998 году из-за опубликованного интервью с Керви для «Независимой Газеты» был уволен Илья Фальковский.
 В 2005 году участвовал в записи трибьюта Боба Дилана, который вышел в качестве приложения к журналу Uncut.
 Контракт на издание переводов трудов Хантера Стоктона Томпсона был подписан и получен лично от автора. Этому способствовала личная встреча в Лондоне в 1997 году.
 В качестве партнера Джеймса Хэвока/Уильямсона выпустил вместе с Cosmosodomistic/Сosmodelic три альбома легендарной британской группы Zodiac Mindwarp & The Love Reaction, последний из которых, «Rock Savage», издан в 2005 году.

Критика 
Переводы Алекса Керви в профессиональной и читательской среде оцениваются неоднозначно. Однако в профессиональной среде переводчиков и книгоиздателей высоко оценивается энтузиазм Керви и его деятельность, связанная с популяризацией маргинальной литературы. 

Илья Кормильцев:  Алекс Керви — человек многогранный, хотя больше известен окружающему миру как переводчик (на его счету «Джанки» Берроуза и «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Хантера-Томпсона) и отличается активной деятельностью в околоинтеллектуальном сообществе [...]. Позирующий то как кроулианец, то как скинхед, то как агент галактической разведки, Керви — типичный продукт взорвавшейся андеграундом Москвы 1990-х, певец того же шизового стиля, откуда Гарик Осипов и Дмитрий Пименов. Чего он только не успел!

Библиография

Авторские произведения 

 Морские Ренегаты (роман)
 Волки Стенают и Дохнут в Овчарне (рассказы)
 Книга Правды (сборник статей и интервью, включившая в себя повесть «От Гластонбери к Редингу»)
 Палата -+ (роман, не опубликован)
 Последний Экспресс (повесть, в соавторстве с Дмитрием Факовским)

Переводы 
Хантер Томпсон

 «Страх и Отвращение в Лас-Вегасе»
 «Страх и отвращение предвыборной гонки '72» (совместно с Натальей Нарциссовой)
 «Ангелы Ада»
 «Эй, болваны»

Уильям Берроуз

 «Джанки»
 «Письма Яхе»
 «Досье Берроуза»
 «Падение искусства» (эссе, входит в сборник «Счётная машина»)

Ирвин Уэлш

 «Трейнспоттинг»
 «Эйсид Хаус»

Прочие

 Алистер Кроули, «Дневник Наркомана»
 Фрэнсис Кинг «Мегатерион. Магика Алистера Кроули»
 Брайон Гайсин, «Процесс»
 Стюарт Хоум, «69 мест, где надо побывать с мертвой принцессой»
 Джефф Нун. «Вирт»
 Джон Кинг. «Фабрика Футбола»
 Ноам Хомский. «Государство будущего»
 Марк Мэннинг. «Мототрек в Ад»
 Стив Айлетт. «Линт»

Литература 

 Калашникова, Е.А. По-русски с любовью беседы с переводчиками, Новое литературное обозрение, М. — 2008 г. 
Керви, А. Путь контркультуры в Россию, сетевая публикация — 2016

Примечания

Ссылки 
 http://alexkervey.narod.ru
 http://vookstock.narod.ru/kervey.html

Контркультура
Переводчики России